Het judotoernooi in de klasse tot 57 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op maandag 11 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Yvonne Bönisch uit Duitsland, die voortijdig werd uitgeschakeld. Het goud was voor de Italiaanse Giulia Quintavalle, terwijl de Nederlandse Deborah Gravenstijn het zilver won. In totaal kwamen 22 judoka's uit 22 landen uit in de lichtgewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Vrouwen 57